Деон Джон Бе́ртон, Дион Бартон (, род. 25 октября 1976 года в Рединге, Англия) — ямайский футболист, игравший на позиции нападающего. Участник чемпионата мира 1998 года в составе национальной сборной Ямайки.

Клубная карьера 
Деон Бертон начал свою профессиональную карьеру в клубе «Портсмут». Он дебютировал в сезоне 1993—94 и сыграл два матча. В течение трёх сезонов с перерывами Бёртон игрет за «Портсмут», а в сезоне 1997—98 переходит в «Дерби Каунти» за £1 млн. В 2002 году Бертон вернулся в «Портсмут» за £250 тысяч.

В 2005 году Бертон в качестве свободного агента переходит в «Ротерем Юнайтед». После первой половины сезона 2005—06 Бертон за 27 матчей забил 14 голов, в том числе сделал первый хет-трик в игре против «Блэкпула».

В зимнее трансферное окно в 2006 году Бертона за £110 тысяч покупает «Шеффилд Уэнсдей».
В начале сезона 2008—09 Брайан Лоуз — главный тренер «Шеффилд Уэнсдей», ссылаясь на плохое начало сезона, сказал, что не может дать гарантий по дальнейшему попаданию в состав Бертона. И 27 ноября 2008 года Бёртон был отдан в аренду в «Чарльтон Атлетик» с правом последующего выкупа, а 2 января 2009 года Бертон присоединился к клубу как свободный агент.

Международная карьера 
7 сентября 1997 года Бертон дебютировал за сборную Ямайки в отборочных играх к чемпионату мира. Забив в 5 матчах 4 гола, он практически в одиночку вывел страну в финальную часть чемпионата мира 1998 и получил награду «Спортсмен года Ямайки». В 1998 году он был включен в заявку сборной на участие в Золотом кубке КОНКАКАФ. На турнире Деон сыграл в матчах против команд Мексики, Сальвадора, Гватемалы и дважды Бразилии. В том же году Бертон принял участие в Чемпионате мира во Франции. На турнире он сыграл в поединках против Аргентины, Японии и Хорватии.

В 2000 году Деон во второй раз поехал с командой на Золотой кубок КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матчах против команд Колумбии и Гондураса.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль Деона Бартона на swfc.co.uk
 
 Статистика на ESPNsoccernet
 

Футболисты Ямайки
Игроки сборной Ямайки по футболу
Игроки ФК «Портсмут»
Игроки ФК «Барнсли»
Игроки ФК «Кардифф Сити»
Игроки ФК «Ротерем Юнайтед»
Игроки ФК «Уолсолл»
Игроки ФК «Сток Сити»
Игроки ФК «Суиндон Таун»
Игроки ФК «Брентфорд»
Игроки ФК «Дерби Каунти»
Игроки ФК «Чарльтон Атлетик»
Игроки ФК «Шеффилд Уэнсдей»
Игроки ФК «Габала»
Игроки ФК «Джиллингем»
Игроки ФК «Сканторп Юнайтед»
Игроки ФК «Йорк Сити»
Игроки ФК «Истли»
Игроки ФК «Вустер Сити»
Футбольные тренеры Ямайки